Il doppio del torneo di tennis Movistar Open 1994, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Karel Nováček e Mats Wilander che hanno battuto in finale Tomás Carbonell e Francisco Roig 4-6, 7-6, 7-6.

Teste di serie 

 Sergio Casal /  Emilio Sánchez (primo turno)
 Cristian Brandi /  Federico Mordegan (primo turno)

 Tomás Carbonell /  Francisco Roig (finale)
 Donald Johnson /  Greg Van Emburgh (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Movistar Open 1994
ATP Tour 1994